Rameau steht für:
 (4734) Rameau, ein Asteroid des Hauptgürtels

Rameau ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Rameau (1690–1761), französischer Organist
 Emil Rameau (1878–1957), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Hans Rameau (auch Paul H. Rameau; 1901–1980), deutscher Drehbuchautor und Schauspieler
 Jean Rameau (1858–1942), französischer Schriftsteller
 Jean-Claude Rameau (1943–2005), französischer Botaniker
 Jean-François Rameau (1716–1777), französischer Organist und Komponist
 Jean-Philippe Rameau (1683–1764), französischer Komponist und Musiktheoretiker
 Lazare Rameau (1757–1794), französischer Organist
 Pierre Rameau (1674–1748), französischer Tanzmeister und Choreograph

RAMEAU ist ein Akronym für:
 Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié, eine französische Schlagwortnormdatei

Sonstiges:
 Rameau Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Rameau-Schelfeis, Schelfeis vor der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Rameaus Neffe, philosophisches Werk von Denis Diderot